Emo puede referirse a:

 Emo, género musical nacido en los años 1980.
 Emo, subcultura nacida en base del anterior.
 Emo, un personaje en la película Elephants Dream.
 Villa Emo, una villa del siglo XVI diseñada por Andrea Palladio.